Jana la Beltraneja nebo také Jana Kastilská (28. února 1462 – 12. dubna 1530) byla druhá manželka portugalského krále Alfonse V. a portugalská královna.

Životopis 
Janinou matkou byla Jana Portugalská, dcera Eduarda I. Portugalského a manželka Jindřicha IV. Kastilského. Jindřich neměl z tohoto ani z předchozího manželství jiné potomky a proslýchalo se, že je impotentní. Královna Jana možná měla poměr s kastilským šlechticem Beltránem de La Cueva, a tak Jana Kastilská získala přezdívku Beltraneja jako odkaz k jejímu domnělému nemanželskému původu.

Král Jindřich manželku vykázal ode dvora na hrad Jindřichova podporovatele, biskupa Fonsecy. Tam se Jana Portugalská zamilovala do biskupova synovce a měla s ním dva nemanželské syny. Od roku 1462 však byla Jana Kastilská jako jeho jediné dítě dědičkou trůnu. V roce 1464 byl Jindřich kvůli rebelii nucen přislíbit ruku své dcery svému nevlastnímu bratrovi Alfonsovi, který tak měl v budoucnu vládnout společně s Janou. V roce 1468 však Janin strýc zemřel a ona sama přišla o přímá dědická práva na základě toho, že se Jindřich s její matkou rozvedl. V linii následnictví se před ní dostala její teta Isabela Kastilská.

V roce 1470 byla zasnoubená a v zastoupení provdaná za vévodu z Guienne a znovu prohlášena legitimní dědičkou trůnu. Vévoda zemřel v roce 1472. Následovalo dlouhé vyjednávání o sňatku s někým, kdo by mohl bránit její nástupnický nárok. Nakonec byla Jana zaslíbena portugalskému králi a svému strýci Alfonsi V. Jindřich Kastilský zemřel v roce 1474. Část šlechty uznala za dědičku Janu, část její tetu Isabelu. Rozpoutal se tak konflikt trvající další čtyři roky.

15. května 1475 Alfons Portugalský vtrhl do Kastilie a o patnáct dní později se oženil s Janou. Isabela však s pomocí svého manžela Ferdinanda II. Aragonského byla úspěšnější. Alfons V. zemřel v roce 1481.

Jana dostala možnost vdát se za syna Isabely, až chlapec dospěje, nebo vstoupit do kláštera. Vybrala si vstoupit do kláštera sv. Kláry v Coimbře. Později žila v Lisabonu a až do své smrti podepisovala dopisy jako La reina (královna).

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Kastilské infantky
Portugalské královny
Klarisky
Narození 28. února
Narození v roce 1462
Úmrtí 12. dubna
Úmrtí v roce 1530
Ženy
Narození 21. února
Narození v Madridu